Rosa 'Heidi Klum Rose' — сорт роз, относится к классу Флорибунда, Розы Минифлора, или Патио.

Биологическое описание 
Куст колючий, ветвистый, прямостоячий, высота 40—50 см, ширина около 30 см.

Цветки махровые, сиренево или фиолетово-розовые. Диаметр 12—13 см. 

Лепестков 26—40. 

Аромат сильный.

В культуре 
Обильно цветёт с раннего лета и до осени.

Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 6b до 9b.

Устойчивость к дождю, мучнистой росе и чёрной пятнистости высокая.

Болезни и вредители

Происхождение 

По данным сайта HelpMeFind.com.

Примечания 

Heidi Klum Rose